Ву́лиця Сім'ї́ Сосніни́х — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь Сім'ї Сосніних, учасників антифашистського підпілля в Малині Житомирської області під час Другої світової війни.

Вулиця Сім'ї Сосніних — вулиця в місті Бориспіль, Київська область.
 З 1967 до 2022 року назва вулиці Івана Дзюби у Києві.

Вулиці, названі на честь людей